

Patronymie
Weissenberger, Weißenberger, ou Weisenberger est le patronyme de:
 Elvira Weisenberger
 Karl Weisenberger (1890-1952) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Markus Weissenberger
 Theodor Weissenberger